Cathy Cahlin Ryan é uma atriz americana mais conhecida pelo papel de Corrine Mackey no drama policial The Shield.

Nascida em Miami, Flórida, Ryan participou de numerosas séries de televisão, como Numb3rs, Judging Amy, Family Matters, Monk, The Unit, Severence Pay, Roseanne: Portrait of a Domestic Goddess, Lie to Me e Justified.
 
É casada com Shawn Ryan, criador de The Shield e The Unit, com quem tem dois filhos.

Ligações externas 
Cathy Cahlin Ryan no TV Guide
Shawn Ryan Bio Yahoo! TV
Cathy Cahlin Ryan no TV.com

 
  

  
Atores dos Estados Unidos 
Naturais de Miami